Pakan kan verwijzen naar:

In Indonesië
 Pakan Baru of "Nieuwe Markt", een gemeente op Sumatra
 Pakan Baroe Spoorweg, een dodenspoorweg

In Taiwan
 Pakan, een oude naam van het eiland Taiwan
 Pakan, een rivier bij Tainan